Са́ра Пайк (, урождённая Са́ра Уо́зни, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Sarah Wazney»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады